Kärppäsaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kärppäsaaret (ö i Mellersta Finland), Jämsä, 
 Kärppäsaaret (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Kärppäsaaret (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Kärppäsaaret (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar